Monastero dell'Escorial (Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial) – monastero nella comunità autonoma di Madrid, nel comune di San Lorenzo de El Escorial, Spagna
 Escorial – codice medievale contenente l'Apocalisse di Giovanni
Escorial – rivista culturale nazionalista spagnola, fondata nel 1941
Due comuni della provincia di Madrid:
El Escorial (Spagna) – situato nella comunità autonoma di Madrid, parte della comarca di Cuenca del Guadarrama 
San Lorenzo de El Escorial – (dove si trova il monastero omonimo)